José Aguilar puede referirse a:

José Aguilar (1958-2014), boxeador cubano;
 José de Aguilar (1652-1708), jesuita peruano;
 José Mª Aguilar (1960-), dirigente deportivo argentino;
 José Aguilar Álvarez (1902-1959), académico mexicano;
 José M. Aguilar González (1970-), futbolista español;
 José A. Aguilar Iñárritu (1954-), político mexicano;
 José Aguilar Jiménez (1970-), cantante mexicano;
 José Aguilar Jurado (19??-), escritor español;
 José Aguilar Maya (1897-1966), político mexicano;
 José Mª Aguilar Porrás "Indio Aguilar" (1891-1951), músico uruguayo;
 José Aguilar Santisteban (1946-2008), político peruano;